Diese Liste der Boxweltmeister der WBA bietet eine Übersicht über alle Boxweltmeister des Verbandes WBA in chronologischer Reihenfolge in separaten Tabellen je nach Gewichtsklasse. Die Superchampions sind sowohl in den chronologischen Tabellen als auch in separaten Tabellen gelistet. Der Status des Superchampions der WBA ist höher gereiht als der des regulären. Daher ist der WBA-Superchampion der eigentliche Weltmeister.

Strohgewicht

Superchampions 

Weltmeistertitel im Strohgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – IBF – WBO

Halbfliegengewicht

Superchampions 

Weltmeistertitel im Halbfliegengewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – IBF – WBO

Fliegengewicht

Superchampions 

Weltmeistertitel im Fliegengewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Superfliegengewicht

Superchampions 

Weltmeistertitel im Superfliegengewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – IBF – WBO

Bantamgewicht

Superchampions 

Weltmeistertitel im Bantamgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Superbantamgewicht

Superchampions 

Weltmeistertitel im Superbantamgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – IBF – WBO

Federgewicht

Superchampions 

Weltmeistertitel im Federgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Superfedergewicht

Superchampions 

Weltmeistertitel im Superfedergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Leichtgewicht

Superchampions 

Weltmeistertitel im Leichtgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Halbweltergewicht

Superchampions 

Weltmeistertitel im Halbweltergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Weltergewicht

Superchampions 

Weltmeistertitel im Weltergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Halbmittelgewicht

Superchampions 

Weltmeistertitel im Superweltergewicht der anderen Verbände: WBC – IBF – WBO

Mittelgewicht

Superchampions 

Weltmeistertitel im Mittelgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Supermittelgewicht

Superchampions 

Weltmeistertitel im Supermittelgewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – IBF – WBO

Halbschwergewicht

Superchampions 

Weltmeistertitel im Halbschwergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Cruisergewicht

Superchampions 

Weltmeistertitel im Cruisergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – IBF – WBO

Schwergewicht

Superchampions 

Weltmeistertitel im Schwergewicht der anderen bedeutenden Verbände: WBC – IBF – WBO – NBA – NYSAC

Siehe auch 
 Liste der Boxweltmeister der IBF
 Liste der Boxweltmeister der IBO
 Liste der Boxweltmeister der NBA
 Liste der Boxweltmeister der WBC
 Liste der Boxweltmeister der WBO
 World Boxing Association
 Liste der Boxweltmeister im Schwergewicht
 Liste der Kämpfe um Boxweltmeistertitel im Schwergewicht

Weblinks 
 Offizielle Homepage der WBA
 Liste der derzeitigen Titelträger auf der Seite der WBA

!
Weltmeister der WBA